Тимоти Фрэнк Бинем (; род. 28 декабря 1956, Хельсинки) — финский шахматист, международный мастер (1983), международный мастер ИКЧФ.

Бронзовый призер чемпионата Финляндии 1982 г. Чемпион Финляндии по переписке 1980 г.

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады 1982 г., командного первенства мира среди студентов 1981 г., командных турниров северных стран 1974 и 1983 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Финляндии